Scherk je priimek več osebnosti.

 Fritz Scherk (1918—1995), nemški drogerist.
 Heinrich Ferdinand Scherk (1798—1885), nemški matematik in astronom.
 Joël Scherk (1946—1979), francoski fizik.
 Ludwig Scherk (1880—1946), nemški drogerist.